Удо Юргенс (, настоящее имя Удо Юрген Боккельманн (); 30 сентября 1934, Клагенфурт — 21 декабря 2014, Мюнстерлинген) — австрийский певец и композитор в жанрах шансон и поп, одна из знаковых фигур немецкоязычной эстрады второй половины XX века.

Биография 
Дед Удо, родом из Бремена, был в дореволюционной России директором одного из банков, а отец певца Рудольф Боккельманн родился в Москве. Мать Удо Кете родилась в Шлезвиг-Гольштейне. С началом Первой мировой войны семья отца была вынуждена перебраться в нейтральную Швецию. После окончания войны семья переселилась на хутор деда в Каринтии (Австрия).

Детство Удо Юргенса прошло в фамильном замке в Магдаленсберге. С 5 лет Удо начал играть на губной гармонике, с 7 — на аккордеоне, в 13 лет освоил рояль. С 1948 года обучался в Клагенфуртской консерватории. В 1950 победил в конкурсе композиторов, организованном австрийским радио. После окончания учёбы под псевдонимом Удо Болан вместе с созданной им группой выступал в ресторанах. В 1954 получил приглашение к сотрудничеству от Вернера Мюллера, руководителя биг-бэнда RIAS в Берлине и подписал первый договор на выпуск пластинки. В 1961 году написанная им песня «Reach for the Stars» в исполнении Ширли Бэсси получила мировое признание. В 1964 году впервые представлял Австрию на конкурсе песни Евровидение, на котором с песней «Warum nur warum?» занял шестое место. На следующем конкурсе поднялся на две ступени выше с песней «Sag ihr, ich laß sie grüßen». Третья попытка Удо оказалась самой успешной, и он стал победителем Евровидения в 1966 году, исполнив песню «Merci Chérie», после чего певец с успешными концертными турами объездил весь мир.

В 1978 году вместе с западногерманской футбольной сборной записал песню «Buenos dias, Argentina», диск с которой через два месяца стал платиновым, а певец получил премию «Грэмми». Его выступление на острове Донауинзель в Вене в 1992 году до сих пор считается крупнейшим концертом на территории Европы.

Записал более 900 песен, объединённых в 50 альбомов. Наиболее успешные и до сих пор часто исполняемые на немецкоязычных радио-каналах — это синглы «Aber bitte mit Sahne» («Только, пожалуйста, с кремом»), «Griechischer Wein» («Греческое вино») и «Alles, was gut tut» («Всё хорошо, что нравится»). Среди наиболее известных его песен — «Семнадцать лет, блондинка», «Анушка», «Матильда», «Снова встает солнце», «Хлопковые поля», «Наступает ночь, сеньорита», «Твоё одиночество», «Любимая родина», «Покажи мне место под солнцем», «Однажды воздушный шар…», «На улицах забытья». Помимо песен, является автором мюзиклов и симфонических произведений. В 1994 и 2004 годах выпустил две книги своих мемуаров, вторая из которых представляет собой семейную сагу о жизни певца и его предков.

Проживал в Швейцарии, гражданство которой получил в 2007 году.

Скончался 21 декабря 2014 года от остановки сердца и похоронен на Центральном кладбище Вены.

Дискография 
В таблице приведены места, занятые альбомами Удо Юргенса в хит-парадах Германии, Австрии и Швейцарии.

Фильмография 
 1957: Die Beine von Dolores
 1958: Lilli, ein Mädchen aus der Großstadt
 1961: Und du mein Schatz bleibst hier
 1961: Unsere tollen Tanten
 1962: Drei Liebesbriefe aus Tirol
 1962: Tanze mit mir in den Morgen
 1962: Unsere tollen Nichten
 1963: Unsere tollen Tanten in der Südsee
 1965: Das Spukschloß im Salzkammergut
 1966: Siebzehn Jahr, blondes Haar
 2011: Der Mann mit dem Fagott

Примечания 

Поп-музыканты
Шансонье
Лауреаты премии «Грэмми»
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Мемуаристы Австрии
Представители Австрии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-1964»
Участники «Евровидения-1965»
Участники «Евровидения-1966»
Победители «Евровидения»
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award
Лауреаты премии Echo Pop за общие достижения
Лауреаты Немецкой премии авторов музыкальных произведений
Почётные граждане Клагенфурта-ам-Вёртерзе